sort – polecenie w systemie Unix
 Sort – miasto w Hiszpanii